Reeve kan som auktorsförkortning betyda:

 Lovell Augustus Reeve
 Helen Reeve

Robotskapade auktorsförkortningar